Citrus × limon bezeichnet Zitruspflanzen, die aus einer Kreuzung zwischen Bitterorange (C. × aurantium) und Zitronatzitrone (C. medica) hervorgegangen sind. Es werden folgende Sortengruppen unterschieden:

 Zitronen (Citrus × limon Zitronen-Gruppe)
 Bergamotte (Citrus × limon Bergamotte-Gruppe)

Weblinks 

limon
Zitruspflanzenhybride